Terza persona – forma grammaticale
Terza persona – tecnica narrativa